Dryotribus är ett släkte av skalbaggar. Dryotribus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Dryotribus